Протагор може да се отнася за:

 Протагор (ок. 485 пр.н.е.—ок. 410 пр.н.е.), древногръцки философ
 Протагор, философски диалог от Платон
 Протагор, кратер на Луната